Kalāteh-ye Kāz̧em kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāteh-ye Kāz̧em (källa), Khorasan, 
 Kalāteh-ye Kāz̧em (ort), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar